Le sigle 1,2-DCE peut désigner :
 le 1,2-dichloroéthane ;
 le 1,2-dichloroéthène et donc soit l'isomère Z(cis) soit le E (trans).